Javier Turienzo (Baracaldo, Vizcaya, País Vasco, 1966. november 3. ) játékvezető spanyol nemzeti labdarúgó-játékvezető. Teljes neve: Javier Turienzo Alvarez.

Pályafutása

Labdarúgó-játékvezetőként

Nemzeti játékvezetés 
1999-ben lett hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának játékvezetője. Az első bajnoki mérkőzése, a Real Zaragoza–Real Oviedo (4:0) összecsapás volt. Első ligás mérkőzéseinek száma: 174.

Nemzetközi játékvezetés 
Több nemzetközi mérkőzésen segítette 4. játékvezetőként működő társát.

Források

Külső hivatkozások 
 
 

Spanyol labdarúgó-játékvezetők
1966-ban született személyek
Élő személyek